Лукаш Крупинский ( , родился 5 июня 1992 года, Варшава, Польша) - польский пианист, победитель 7-го Международного конкурса пианистов в Сан-Марино и полуфиналист XVII Международного конкурса пианистов имени Шопена в Варшаве, Польша, в октябре 2015. Его жанр — классическая музыка.

Его дебютный альбом Espressione вышел в 2017 году и включает в себя композиции Гайдна, Шопена и Скрябина. Диск был номинирован на International Classical Music Awards 2018.

Биография 

Лукаш Крупинский — известный польский пианист-классик. Ранее он учился в Музыкальной школе им. Зенона Бжевского у профессора Джоанны Лавринович в Музыкальном университете Фредерика Шопена в Варшаве, где он окончил с отличием «Magna cum Laude» под руководством профессора Алисии Палета-Бугай и д-ра Конрада Сколярского. Он продолжил обучение у профессора Ари Варди в Ганноверском университете музыки, драмы и медиа (2017–2018) и у профессора Дмитрия Алексеева в Королевском музыкальном колледже в Лондоне (2018–2019).

Как полуфиналист, он вошел в число двадцати лучших пианистов 17-го Международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена в Варшаве (2015).

Он является победителем 7-го Международного конкурса пианистов в Сан-Марино и всех призов конкурса — Приз зрительских симпатий, Приз музыкальных критиков и Приз оркестра. Крупинский стал финалистом Международного конкурса пианистов им. Ферруччо Бузони в Больцано в 2017 году и выиграл международные конкурсы пианистов в Ганновере (2015), Аахене (2016) и Гёрлице (2020).

В 2018 году Крупинский дал свой дебютный концерт в Carnegie Hall / Isaac Stern Auditorium и с тех пор получил приглашения выступить с Чикагской филармонией и Buffalo Philharmonic. В том же году он отправился в турне с оркестром Сантандера и Лоуренсом Фостером. Он выступал в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, Театре Ла Фениче в Венеции, Ла Верди в Милане и Меркин Холле в Нью-Йорке.

Крупинский не только дважды лауреат премии министра культуры и национального наследия за выдающиеся художественные достижения, но и получил стипендию министра культуры и национального наследия и стипендию Фонда Кристиана Цимермана. В 2016 году он был награжден памятной медалью Музыкального университета имени Фредерика Шопена в знак признания его художественных достижений.

Лукас Крупински — артист Steinway, он представлен Ассоциацией Людвига ван Бетховена.

Награды и конкурсы 

 Гран-при и два специальных приза на II Сибирском международном конкурсе пианистов имени Шопена в Томске (Россия), 2013 г.

 Премия Министра Культуры и Национального Наследия, 2013 и 2014 гг.

 I премия конкурса пианистов Yamaha Music Foundation в Кракове, 2014 г.

 II премия 47-го Польского конкурса Шопена в Варшаве, 2015 г.

 I премия 15-го Международного конкурса пианистов общества Chopin-Gesellschaft в Ганновере, 2015 г.

 Стипендия Кристиана Цимермана, 2015 г.

 Полуфинал 17-го Международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена в Варшаве, 2015 г.

 I премия Международного конкурса пианистов ClaviCologne в Аахене, 2016 г.

 Памятная медаль Музыкального университета имени Фредерика Шопена, за художественные достижения, 2016 г.

 1-е место на Международном конкурсе пианистов в Сан-Марино и все дополнительные цены: приз зрительских симпатий, приз музыкальных критиков и приз оркестра, 2016 г.

 Финал Международного конкурса пианистов имени Ферруччо Бузони в Больцано, 2017 г.

 3 место на Kissinger Klavierolymp (Kissingen Piano Olympics), Бад-Киссинген, 2018 г.

 Главный приз на Meeting Point Music Messiaen в Гёрлице, 2020 г.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт пианиста
 Общество имени Шопена
 Culture.pl
 Польский центр музыкальной информации
 Сибирский Международный Конкурс Пианистов им. Фредерика Шопена
 Второй этап конкурса в Сан Марино

Академические музыканты Польши
Пианисты Польши